Heteropsis kan syfta på:

 Heteropsis (djur) – ett släkte av fjärilar
 Heteropsis (växter) – ett släkte av växter